Robinson Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Robinson Lake (Bulkley-Nechako, British Columbia)
 Robinson Lake (Kispiox, Kitimat-Stikine, British Columbia)
 Robinson Lake (Kitimat, Kitimat-Stikine, British Columbia)
 Robinson Lake (Thompson-Nicola, British Columbia)
 Robinson Lake (Division No. 19, Manitoba)
 Robinson Lake (Division No. 20, Manitoba)
 Robinson Lake (Division No. 22, Manitoba)
 Robinson Lake (Nordwest-Territorien)
 Robinson Lake (Guysborough County, Nova Scotia)
 Robinson Lake (Halifax Regional Municipality, Nova Scotia)
 Robinson Lake (Greater Sudbury)
 Robinson Lake (Carlow/Mayo, Hastings County, Ontario)
 Robinson Lake (Limerick, Hastings County, Ontario)
 Robinson Lake (Tudor and Cashel, Hastings County, Ontario)
 Robinson Lake (Ignace, Kenora District, Ontario)
 Robinson Lake (Nestor Falls, Kenora District, Ontario)
 Robinson Lake (Gravenhurst, Muskoka District Municipality, Ontario)
 Robinson Lake (Huntsville, Muskoka District Municipality, Ontario)
 Robinson Lake (Algonquin Provincial Park, Nipissing District, Ontario)
 Robinson Lake (South Algonquin, Nipissing District, Ontario)
 Robinson Lake (Parry Sound District, Ontario)
 Robinson Lake (Rainy River District, Ontario)
 Robinson Lake (Sudbury District, Ontario)
 Robinson Lake (Thunder Bay District, Ontario)
 Robinson Lake (Division No. 14, Saskatchewan)
 Robinson Lake (Division No. 18, Saskatchewan)

in Südafrika:
 Robinson Lake (Südafrika), in der Provinz Gauteng

in den Vereinigten Staaten:
 Robinson Lake (Alabama)
 Robinson Lake (Cross County, Arkansas)
 Robinson Lake (Jefferson County, Arkansas)
 Robinson Lake (Miller County, Arkansas)
 Robinson Lake (Woodruff County, Arkansas)
 Robinson Lake (Colorado)
 Robinson Lake (Florida)
 Robinson Lake (Georgia)
 Robinson Lake (Boundary County, Idaho)
 Robinson Lake (Fremont County, Idaho)
 Robinson Lake (Lake County, Illinois)
 Robinson Lake (Wayne County, Illinois)
 Robinson Lake (Lake County, Indiana)
 Robinson Lake (Whitley County, Indiana)
 Robinson Lake (Kalifornien)
 Robinson Lake (Louisiana)
 Robinson Lake (Cass County, Michigan)
 Robinson Lake (Iron County, Michigan)
 Robinson Lake (Newaygo County, Michigan)
 Robinson Lake (Osceola County, Michigan)
 Robinson Lake (Roscommon County, Michigan)
 Robinson Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Robinson Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Robinson Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Robinson Lake (Wabasha County, Minnesota)
 Robinson Lake (Missouri)
 Robinson Lake (Brown County, Nebraska)
 Robinson Lake (Cherry County, Nebraska)
 Robinson Lake (Nevada)
 Robinson Lake (North Dakota)
 Robinson Lake (Lake County, Oregon)
 Robinson Lake (Linn County, Oregon)
 Robinson Lake (Pike County, Pennsylvania)
 Robinson Lake (Susquehanna County, Pennsylvania)
 Robinson Lake (South Dakota)
 Robinson Lake (Shelby County, Tennessee)
 Robinson Lake (Williamson County, Tennessee)
 Robinson Lake (Angelina County, Texas)
 Robinson Lake (Chambers County, Texas)
 Robinson Lake (Virginia)
 Robinson Lake (Barron County, Wisconsin)
 Robinson Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Robinson Lake (Forest County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake Robinson